Albrecht V. Bavorský (29. února 1528 – 24. října 1579) byl bavorský vévoda od roku 1550 do své smrti.

Jeho otcem byl Vilém IV. Bavorský, matkou Jakobea z Badenu a manželkou Anna Habsburská (sňatek roku 1546). Z manželství Anny a Albrechta se narodilo sedm dětí, pět synů a dvě dcery, dva chlapci však zemřeli jako nemluvňata:

 Karel (*/† 1547)
 Vilém V. (29. září 1548 – 7. února 1626), vévoda bavorský ⚭ 1568 Renata Lotrinská (20. dubna 1544 – 22. května 1602)
 Ferdinand (20. ledna 1550 – 30. ledna 1608), ⚭ 1588 Marie Pettenbeck (morganatické manželství)
 Marie Anna (21. března 1551 – 29. dubna 1608), ⚭ 1571 Karel II. Štýrský (3. června 1540 – 10. července 1590), štýrský arcivévoda
 Maximiliana Marie (4. července 1552 – 11. července 1614), svobodná a bezdětná
 Fridrich (26. července 1553 – 18. dubna 1554)
 Arnošt (17. prosince 1554 – 17. února 1612), arcibiskup a kurfiřt kolínský

Jako politik prosazoval Albrecht rekatolizaci a patřil k vůdcům protireformace v Německu. Proslul také jako mecenáš a sběratel umění, který položil základ dnešní státní sbírky antického umění v Mnichově (Staatliche Antikensammlungen).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorští panovníci
Bavorští vévodové
Wittelsbachové
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1528
Narození 29. února
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1579
Úmrtí 24. října
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Muži